LCV:

 Light Commercial Vehicle — лёгкий коммерческий автомобиль.
 Lymphocryptovirus — лимфотропные герпесвирусы человека и млекопитающих.